

Architettura 
 Edifici storici di Firenze
 Palagio dei Corbinelli
 Palazzo Zanchini-Corbinelli
 Villa Corbinelli 
 Villa Parigi Corbinelli

Altro 
 Corbinelli – famiglia storica italiana
 Jacopo Corbinelli – letterato e filologo italiano